Чемпионат Европы по дзюдо 2004 года проходил в Бухаресте (Румыния) 14 — 16 мая.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 Results of the 2004 European Judo Championships (International Judo Federation)
 About the 2004 European Judo Championships (International Judo Federation)
 European Judo Union

2004 год в дзюдо
Спорт в Румынии в 2004 году
Чемпионаты Европы по дзюдо
Май 2004 года
Международные спортивные соревнования в Бухаресте
дзюдо
Чемпионаты Европы в Румынии
Дзюдо в Румынии